Furno ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Furno (1921–2015), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Giovanni Furno (1748–1837), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Joshua Furno (* 1989), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Vitalis de Furno, siehe Vital du Four, Kardinal